Австралийцы Эндрю Харрис и Ник Кирьос — победители турнира.

Посев 

 Лайам Броуди /  Джошуа Уорд-Хибберт (Четвертьфинал)
 Никола Милоевич /  Фредерику Феррейра Силва (Четвертьфинал)
 Жюльен Каньина /  Люк Сэвилл (Второй раунд)
 Карим Хоссам /  Филип Пеливо (Первый раунд)

<ol start="5">
 Хуан Игнасио Галарса /  Матео Николас  Мартинес ''(Первый раунд)
 Маккензи Макдональд /  Спенсер Папа ''(Первый раунд)
''' Адам Павлашек /  Вацлав Шафранек
 Люк Бамбридж /  Кайти Утида ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
Франция